W Polsce
 Karłowice – część miasta Wrocław
 Karłowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Olszyna
 Karłowice – przysiółek wsi Goła w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Gorzów Śląski
 Karłowice – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Popielów 
 Karłowice – osada leśna  w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów 
 Karłowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz 
 Karłowice – gromada

Inne 
 Karłowice (Sremski Karlovci) – miasto w Serbii

Zobacz też 
 Karłowice Małe
 Karłowice Wielkie